Дебра Лин Вингер (; Кливланд Хајтс, Охајо, 16. мај 1955) америчка је глумица.

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 1970-е
|- 
| 1976. || — || -{Slumber Party '57}- || Деби || 
|- 
| 1976—1977. || Чудесна Жена || -{Wonder Woman}- || Друсила / Чудесна Девојка || ТВ серија, 3 еп.
|- 
| 1977. || — || -{Szysznyk}- || Џени || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| rowspan=4| 1978. || — || -{Special Olympics}- || Шери Хенсли || 
|- 
| — || -{Police Woman}- || Филис Бакстер || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| Хвала богу, данас је петак || -{Thank God It's Friday}- || Џенифер || 
|- 
| — || -{James at 16}- || Алиша || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| 1979. || — || -{French Postcards}- || Мелани || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 1980-е
|- 
| 1980. || Градски каубој || -{Urban Cowboy}- || Сиси || 
|- 
| rowspan=3| 1982. || Кенери Роу || -{Cannery Row}- || Сузи Десото || 
|- 
| Е. Т. ванземаљац || -{E.T. the Extra-Terrestrial}- || зомби мед. сестра која носи пудлицу (непотписана) || 
|- 
| Официр и џентлмен || -{An Officer and a Gentleman}- || Пола Покрифки || 
|- 
| 1983. || Време нежности || -{Terms of Endearment}- || Ема Хортон || 
|- 
| 1984. || — || -{Mike's Murder}- || Бети Париш || 
|- 
| 1986. || Орлови правде || -{Legal Eagles}- || Лора Кели || 
|- 
| rowspan=2| 1987. || Црна удовица || -{Black Widow}- || Александра || 
|- 
| Створена у рају || -{Made in Heaven}- || Емет Хамберд || 
|- 
| 1988. || Скакавац || -{Betrayed}- || Кејти Филипс / Кети Вивер || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 1990-е
|- 
| rowspan=2| 1990. || Сви побеђују || -{Everybody Wins}- || Анџела Криспини || 
|- 
| Чај у Сахари || -{The Sheltering Sky}- || Кит || 
|- 
| rowspan=2| 1992. || Улица Сезам || -{Sesame Street}- || Дебра || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| Слепа вера || -{Leap of Faith}- || Џејн || 
|- 
| rowspan=3| 1993. || Дивљи напалм || -{Wilder Napalm}- || Вида || 
|- 
| Опасна жена || -{A Dangerous Woman}- || Марта || 
|- 
| Земља сенки || -{Shadowlands}- || Џој Грешам || 
|- 
| rowspan=2| 1995. || Заборави Париз || -{Forget Paris}- || Елен || 
|- 
| — || -{Divine Rapture}- || Мери || кратки филм
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|- 
| 2001. || — || -{Big Bad Love}- || Мерилин || 
|- 
| 2003. || Радио || -{Radio}- || Линда || 
|- 
| 2004. || Откачене кармине || -{Eulogy}- || Алис Колинс || 
|- 
| rowspan=2| 2005. || Нови почетак || -{Dawn Anna}- || Дон Ана Таунсенд || 
|- 
| Понекад у априлу || -{Sometimes in April}- || Пруденс Бушнел || 
|- 
| 2008. || Рејчел се удаје || -{Rachel Getting Married}- || Аби || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|- 
| rowspan=2| 2010. || Ред и закон || -{Law & Order}- || директорка Вудсајд || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| На терапији || -{In Treatment}- || Франсес Грир || ТВ серија, 7 еп.
|- 
| 2011. || — || -{How It Ended}- || супруга || кратки филм
|- 
| 2012. || — || -{Lola Versus}- || Робин || 
|- 
| rowspan=2| 2014. || Из свег гласа || -{Boychoir}- || госпођица Стил || 
|- 
| Црвени шатор || -{The Red Tent}- || Ребека || мини-серија, 2 еп.
|- 
| 2016—2020. || Ранч || -{The Ranch}- || Меги Бенет || ТВ серија, 65 еп.
|- 
| rowspan=3| 2017. || — || -{When We Rise}- || Елена Кејган || мини-серија, 8 еп.
|- 
| — || -{The Lovers}- || Мери || 
|- 
| Друг детектив || -{Comrade Detective}- || Јона Ангел (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|- 
| 2018. || Патриота || -{Patriot}- || Бернис Тавнер || ТВ серија, 6 еп.
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2020-е
|- 
| 2020. || — || -{Kajillionaire}- || Тереза || 
|- 
| rowspan=3| 2021. || — || -{With/In: Volume 2}- || — || 
|- 
| — || -{Ultra City Smiths}- || Триш Максафајер (глас) || ТВ серија, 5 еп.
|- 
| — || -{Mr. Corman}- || Рут Корман || ТВ серија, 4 еп.
|}

Награде и номинације 
 Оскар

 Златни глобус

 БАФТА

 Еми

 Награде Националног друштва филмских критичара

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Америчке глумице